ISSB steht für:
 International Sustainability Standards Board, Gremium zur Erarbeitung von Standards für Nachhaltigkeitsberichte

Abkürzung